Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise (Val-d'Oise)
 Église Saint-Maclou d'Ars (Charente)
 Église Saint-Maclou de Bar-sur-Aube (Aube)
 Église Saint-Maclou de Buigny-Saint-Maclou (Somme)
 Église Saint-Maclou de Colombiers (Charente-Maritime)
 Église Saint-Maclou de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)
 Église Saint-Maclou d'Hénencourt (Somme)
 Église Saint-Maclou de Mantes (Yvelines) 
 Église Saint-Maclou de Moisselles (Val-d'Oise)
 Église Saint-Maclou de Rouen (Seine-Maritime)
 Église Saint-Maclou de Wattrelos (Nord)

Voir aussi 
 
 

 00